Kleding in Suriname
 Panji (rok), een Surinaamse wikkelrok

Onderdistrict in Indonesië
 Panji (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Panji (Longkib), een plaats in het bestuurlijke gebied Subulussalam in de provincie Atjeh
 Panji (Sukasada), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
Folkore in Indonesië
 Panji-manuscripten, de Panji-verhalen